promenada – droga, aleja przeznaczona do spacerów
 promenada – na statku
 Promenada – centrum handlowe w Warszawie
 „Promenada” – florystyczny rezerwat przyrody w Wielkopolsce
 Promenada – album muzyczny Władysława Komendarka
 Promenada (Obrazki z wystawy) – utwór muzyczny Modesta Musorgskiego
 Promenada – stawy w Warszawie
 Atrium Promenada – centrum handlowe w Warszawie

Zobacz też 
 Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach
 Bursztynowa Promenada Gwiazd